Un comparador elèctric
 Un comparador digital
 Un comparador òptic
 Un comparador de parpelleig
 Un rellotge comparador
 La hipòtesi comparativa en la psicologia de la motivació
 un sistema de comparació biològica